Dans la mythologie grecque, le Minotaure est une créature mi-homme et mi-taureau ; Minotaur est son nom en anglais. Ces noms peuvent aussi désigner :

Sciences et techniques 
 le Minotaure (Typhaeus typhoeus), un insecte coléoptère coprophage ;
 la fusée Minotaur, un lanceur américain ;
 Minotaur, le nom d'origine de Mozilla Thunderbird, un client de messagerie libre ;

Culture et société 
 Minotaure, une revue française publiée entre 1933 et 1939 ;
 le Minotaure de Strasbourg, un club français de football américain ;
 , un film d'horreur de Jonathan English (2006) ;
 Minotaur, une plateforme lance-mines antichars présente entre autres sur le char Leclerc EPG ;
 Minotaur: The Labyrinths of Crete, un jeu vidéo ;
Le Minotaure (1841) : poème de Auguste Barbier
Le minotaure (1923) : poème de Francis Jammes
Qui n’a pas son Minotaure ? (1963), pièce de théâtre de Marguerite Yourcenar
Le Minotaure (1967), pièce de théâtre de Marcel Aymé